Amerikai Egyesült Államok
 Cross Roads (Monroe megye, Arkansas)
 Cross Roads (Delaware megye, Indiana)
 Cross Roads (Ripley megye, Indiana)
 Crossroads (Indiana)
 Crossroads (George megye, Mississippi)
 Cross Roads (Rankin megye, Mississippi)
 Cross Roads (Douglas megye, Missouri)
 Cross Roads (St. Francois megye, Missouri)
 Cross Roads (Stone megye, Missouri)
 Crossroads (New Jersey)
 Crossroads (Monongalia megye, Nyugat-Virginia)
 Crossroads (Summers megye, Nyugat-Virginia)
 Cross Roads (Pennsylvania)
 Crossroads (Hardin megye, Tennessee)
 Crossroads (Wayne megye, Tennessee)
 Cross Roads (Denton megye, Texas)
 Cross Roads (Henderson megye, Texas)
 Crossroads (Új-Mexikó)
 Surry (Virginia), régi neve Cross Roads